Hits Remixes puede referirse a:

Hits Remixed (álbum de Hannah Montana)
Hits Remixed (álbum de Thalía)